Weinbergstraße steht für:

 Weinbergstraße (Bad Freienwalde, Oder), Innerortsstraße in Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Weinbergstraße, Innerortsstraße in Nackenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Nackenheim #Denkmalzonen
 Weinbergstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen